Teresa Ruiz (actrice), Mexicaans actrice (1988–)
Teresa Ruiz (politica), Amerikaans politica (1974–)